Ниже приведён список основных актёров британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», которые появились на экране с 1963 года.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в мире. Главный персонаж — Повелитель времени по имени Доктор, который путешествует в машине времени ТАРДИС, чаще всего вместе со спутниками. В разные моменты сериала ему сотни или тысячи лет, и когда он смертельно ранен или болен, он может регенерировать и менять лицо.

Основной актёрский состав

1963—1969 
Данная таблица охватывает эры Первого и Второго Доктора.

1970—1977 
Данная таблица охватывает эру Третьего и первые три сезона Четвёртого Доктора.

1977—1984 
Данная таблица охватывает последние четыре сезона Четвёртого Доктора и эру Пятого Доктора.

1985—1996 
Данная таблица охватывает эры Шестого, Седьмого и Восьмого Доктора.

2005—2010 
Данная таблица охватывает эры Девятого и Десятого Доктора.

2010—2013 
Данная таблица охватывает эру Одиннадцатого Доктора.

2014—2017 
Данная таблица охватывает эру Двенадцатого Доктора.

2018—2022 
Данная таблица охватывает эру Тринадцатого Доктора.

С 2023 года 
Данная таблица охватывает эры Четырнадцатого и Пятнадцатого Доктора.

См. также 
 Список спутников Доктора (Доктор Кто)

Примечания

Ссылки 
 Characters . Официальный сайт сериала.
 Full Cast & Crew. Доктор Кто (1963–1989). IMDb.
 Full Cast & Crew. Доктор Кто (1996). IMDb.
 Full Cast & Crew. Доктор Кто (2005– ). IMDb.
 Doctor Who Cast List. Doctor Who News.

Списки:Доктор Кто
Персонажи телесериала «Доктор Кто»
Списки персонажей телесериалов